Села:
 Сміле — Запорізька область, Більмацький район
 Сміле — Луганська область, Алчевський район
 Сміле — Сумська область, Роменський район
 Сміле — Чернігівська область, Коропський район, Деснянська сільська рада

 Сміле — колишнє село Вільненської сільської ради Коропського району Чернігівської області, зняте з обліку рішенням Чернігівської обласної ради від 29 березня 2013 року

Див. також 
 Сміла
 Сміла (значення)